|-
| 152501 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152502 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152503 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152504 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152505 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152506 - ||  || 4 decembrie 2005 ||  || 
|-
| 152507 - ||  || 1 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152508 - ||  || 5 decembrie 2005 ||  || 
|-
| 152509 - ||  || 5 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152510 - ||  || 6 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152511 - ||  || 21 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152512 - ||  || 21 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152513 - ||  || 23 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152514 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152515 - ||  || 29 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152516 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152517 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152518 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 152519 - ||  || 3 februarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152520 - ||  || 9 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152521 - ||  || 21 mai 2006 ||  || 
|-
| 152522 - ||  || 17 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 152523 - ||  || 17 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152524 - ||  || 16 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 152525 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152526 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152527 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152528 - ||  || 14 noiembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 152529 - ||  || 9 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152530 - ||  || 16 decembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 152531 - ||  || 24 decembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 152532 ||  || 10 ianuarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 152533 - ||  || 8 ianuarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 152534 - ||  || 24 ianuarie 2007 ||  || 
|-
| 152535 - ||  || 16 ianuarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 152536 - || 4265 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152537 - || 2056 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152538 - || 3035 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152539 - || 3194 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152540 - || 4358 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152541 - || 1140 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152542 - || 3135 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152543 - || 3420 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152544 - || 4427 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152545 - || 4473 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152546 - || 4729 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152547 - || 5052 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152548 - || 5085 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152549 - || 1119 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152550 - || 2677 T-3 || 11 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152551 - || 3190 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152552 - || 3810 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152553 - || 4264 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152554 - || 4320 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 152555 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 152556 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 152557 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 152558 || 1990 SA || 16 septembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 152559 Bodelschwingh ||  || 12 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 152560 - || 1991 BN || 19 ianuarie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152561 || 1991 RB || 4 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 152562 - ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || 
|-
| 152563 - || 1992 BF || 30 ianuarie 1992 || Palomar || , E. F. Helin
|-
| 152564 - || 1992 HF || 24 aprilie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152565 - ||  || 28 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152566 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 152567 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 152568 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 152569 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 152570 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 152571 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 152572 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 152573 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 152574 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 152575 || 1994 GY || 14 aprilie 1994 ||  || 
|-
| 152576 ||  || 11 iulie 1994 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 152577 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 152578 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 152579 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 152580 - ||  || 27 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152581 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152582 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152583 - || 1994 TF || 4 octombrie 1994 ||  || , 
|-
| 152584 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152585 - ||  || 28 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152586 - ||  || 28 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152587 - ||  || 4 decembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152588 - ||  || 2 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152589 - ||  || 25 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152590 - ||  || 30 iulie 1995 ||  || 
|-
| 152591 - ||  || 22 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152592 - ||  || 22 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 152593 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152594 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152595 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152596 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152597 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152598 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152599 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152600 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-